Макаровский — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области Российской Федерации. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

География 
Хутор Макаровский расположен в 12 км на северо-восток по автомобильной дороге федерального значения  от центра сельского поселения — посёлка Красноярского.

История 
В XIX веке хутор входил в границы округа Второй Донской войска Донского.

Население

Современное положение 
В Макаровском имеется начальная школа — филиал Красноярской средней школы. Жилищный фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными участками, дома газифицированы.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Чернышковского района